The Tokyo Concert, album de Bill Evans (1974)
 The Tokyo Concert, album de Joe Hisaishi (2002)